Михаил Бузинов:
 Бузинов, Михаил Васильевич (1899—1947) — Герой Советского Союза.
 Бузинов, Михаил Михайлович (1904—1983) — советский изобретатель, кандидат технических наук.